Flying Saucers est le nom donné aux États-Unis aux premières soucoupes volantes.
 Flying Saucer est le nom d'une étoile de la constellation du Scorpion, nommée ainsi du fait de sa forme.
 Disneyland Flying Saucers une attraction disparue du parc Disneyland
 Flying Saucers est un groupe britannique qui a sorti son premier album en 1976 et le dernier en 2003